Сан Мигел ел Гранде има више значења:

 Сан Мигел ел Гранде (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Мигел ел Гранде (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Мигел ел Гранде (Алкозаука де Гереро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Општина Сан Мигел ел Гранде (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Мигел ел Гранде (Сан Мигел ел Гранде, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Мигел ел Гранде, Доктор Вертиз (Јанга), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику